« Mayday » est une expression de détresse d'origine anglophone utilisée dans les communications radio-téléphoniques.

Dérivés 
 Mayday est le nom d'une émission de reportage, de création sonore et de sketch, tous les mercredis à 18h, en direct sur Radio Canut (102.2 FM en région lyonnaise), sur le site internet radiocanut.org et sur plusieurs autres radios associatives en France métropolitaine. Toutes ces émissions s'écoutent en podcast sur leur blog arteradio.
 Mayday  et Euromayday sont des initiatives de salariés précaires qui ont lieu le  pour dénoncer la précarité salariale.  Le nom de l'initiative joue sur l'analogie entre l'appel au secours et le  mai.
 Mayday : Alerte maximum, ou simplement Mayday, est une série télévisée canadienne sur les incidents et accidents d'avions (diffusé aux États-Unis sous le nom Air Crash Investigations et en France sous le nom Air Crash).
May Day est le nom du personnage joué par Grace Jones dans le film Dangereusement vôtre (A View to a Kill) de la saga James Bond (incarné par Roger Moore) sorti en 1985.
 May Day est la dénomination anglophone des fêtes de mai, festivités européennes ancestrales marquant le début de l'été.
 Mayday est le nom donné par les référenceurs à une modification de l'algorithme de google effectuée début mai 2010 pénalisant particulièrement les sites de vente en ligne.
 MayDay! est le nom d'un roman de Clive Cussler.
 Mayday PAC, un super PAC américain créée par Lawrence Lessig dans le but d’aider à faire élire des candidats au Congrès des États-Unis afin de faire passer une réforme du financement des campagnes.
 Mayday (Plane) est un film américano-britannique prévu en 2023.

Musique 
 Mayday est un pseudonyme du DJ techno Derrick May.
  est le nom d'un groupe de rock alternatif taïwanais.
  est le nom d'un groupe de hip-hop américain, comprenant les rappeurs Bernz et Wrekonize.
  est une rave party originaire de Berlin, se déroulant chaque année près de Dortmund, en Allemagne, le .
 May Day est une chanson de Peter Von Poehl, et est aussi le nom de son album, May Day (2009).
 Mayday est une chanson du groupe The Libertines.
 Mayday est une chanson de Shy'm extraite de son album Héros.
MAYDAY est une chanson de l'artiste TheFatRat